Název Danville nese více sídel ve Spojených státech amerických:

 Danville (Alabama)
 Danville (Arkansas)
 Danville (Kalifornie)
 Danville (Georgie)
 Danville (Illinois)
 Danville (Indiana)
 Danville (Iowa)
 Danville (Kansas)
 Danville (Kentucky)
 Danville (Maryland)
 Danville (New Hampshire)
 Danville (Ohio)
 Danville (Pensylvánie)
 Danville (Vermont)
 Danville (Virginie)
 Danville (Washington)
 Danville (Západní Virginie)
 Danville (Wisconsin)